Toivo est un prénom estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
Andimba Toivo ya Toivo (1924-2017), activiste namibien anti-apartheid
 (1896-1977), homme politique finlandais
 (1944-1999), journaliste estonien
Toivo Alavirta (1890-1940), journaliste et homme politique finlandais
 (1898-1941), militaire et communiste finlandais
 (1887-1962), plongeur finlandais
 (1886-1973), homme politique finlandais
Toivo Haapanen (1889-1950), chef d'orchestre finlandais
 (1893-1984), homme politique finlandais
 (1910-1995), luthérien et professeur américano-finlandais
 (1888-1975), homme politique finlandais
 (1898-1975), coureur cycliste finlandais
Toivo Hyytiäinen (1925-1978), athlète finlandais en lancer du javelot
 (1891-1976), homme politique finlandais
 (1926-2017), sculpteur finlandais
 (1915-1992), compositeur et musicien finlandais
 (1905-1977), homme politique finlandais
Toivo Mikael Kivimäki (1886-1968), homme politique finlandais
 (1912-1943), meurtrier finlandais
Toivo Korhonen (1926-2014), architecte finlandais
 (1894-1959), homme politique finlandais
Toivo Kuula (1883-1918), compositeur et chef d'orchestre finlandais
 (1889-1983), homme politique finlandais
Toivo Loukola (1902-1984), athlète olympique finlandais
 (né en 1957), biologiste estonien
Toivo Mikael Kivimäki (1886-1968), juriste et homme d'État finlandais
, journaliste namibien
Toivo Nykänen (1902-1983), sauteur à ski finlandais
 (1924-2003), skieur cross-country finlandais
 (1899-1966), patineur de vitesse finlandais
Toivo Paatela (1890-1962), architecte finlandais
 (1928-1991), archiviste et historien finlandais
 (1917-1979), acteur de film suédois
Toivo Pekkanen (1902-1957), écrivain finlandais
 (1888-1969), lutteur et jockey finlandais
Toivo Reingoldt (1906-1941), nageur finlandais
Toivo Särkkä (1890-1975), réalisateur et producteur finlandais
Toivo Salonen (1933-2019), patineur de vitesse finlandais
 (né en 1954), homme d'affaires finlandais
Toivo Suursoo (né en 1975), joueur estonien de hockey sur glace
 (1888-1947), tireur sportif finlandais
 (1901-1984), colonel soviétique d'origines finlandaises
 (né en 1947), joueur néo-zélandais de cricket

Voir aussi
Parc Toivo Pekkanen, parc de Kotka, Finlande

Homonymie de prénom